Премия Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. Была создана в 1976 году и переименована в 1984 году в честь великого британского актёра.

Данная номинация получила своё современное название в 1993 году, до этого она называлась «Актёр года». С 1976 по 1984 годах и в 1988 году номинация была разделена на две категории: «Премия Лоренса Оливье лучшему актёру в новой пьесе» и «Премия Лоренса Оливье лучшему актёру в возобновлённой пьесе».

За все время существования премии её получили 47 актёров. Актёр Хиран Абейсекера — последний на данный момент обладатель премии, он получил её за роль Пи в спектакле «Жизнь Пи». Иэн Маккеллен завоевал большинство наград в номинации «Лучший актёр»; он является четырёхкратным обладателем премии. Актёр Майкл Гэмбон одиннадцать раз номинировался на эту премию, что является рекордным количеством номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучший актёр».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую мужскую роль в пьесе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам